Boris Malagurski – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore serbo-canadese
 Sanja Malagurski – pallavolista serba